Il campionato mondiale di Superbike 2002 è la quindicesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il campionato piloti è stato vinto da Colin Edwards sulla Honda VTR 1000 SP2 del team Castrol Honda che ha preceduto di soli 11 punti il campione uscente Troy Bayliss sulla Ducati 998 F 02 del team Ducati Infostrada, dopo averlo rimontato nelle ultime gare.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Ducati che ha sopravanzato di soli 18 punti la Honda.

Piloti partecipanti
fonte

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni